Die 1. deild karla 2022 war die 68. Spielzeit der zweithöchsten isländischen Fußballliga. Sie begann am 5. Mai und endete am 17. September 2022. Neben dem Meister Fylkir Reykjavík stieg auch der Zweitplatzierte HK Kópavogur auf.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und der Zweitplatzierte stiegen direkt in die Besta deild auf. Die beiden letzten Vereine stiegen direkt in die 2. deild karla ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle 2022 ksi.is
 Saison auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2022
Fußballsaison 2022